130-річчя з дня народження К. Е. Ціолковського () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 17 вересня 1987 року. Монета присвячена 130-річчю з дня народження Костянтина Едуардовича Ціолковського (17 вересня 1857 — 19 вересня 1935) — вченого-теоретика, засновника сучасної космонавтики, педагога, письменника.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію цього рубля з якістю пруф для колекціонерів (тираж: 55000 штук). На гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1987 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині монети розміщено герб СРСР, під гербом напис «СССР», ще нижче у два рядки вказаний номінал монети — «1 РУБЛЬ». Напис «РУБЛЬ» — напівкруглий. Ще нижче півколом розміщено рік карбування монети — «1987».

Реверс 
На тлі зоряного неба і ракети, що летить, зображення фрагмента пам'ятника К. Е. Ціолковському в Москві, ліворуч від нього в два рядки дати «1857», «1935» і півколом напис «К. Е. ЦИОЛКОВСКИЙ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: С. Л. Сиромятников
 Скульптор: Н. О. Носов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 15-20 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 100 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті ussr-coins.ru 

Ювілейні монети СРСР